Фьючепоп () — название музыкального направления, появившегося во второй половине 1990-х годов, смесь электро-индастриала с синти-попом и элементами клубной электронной музыки.

История 
Термин был придуман Ронаном Харрисом (Ronan Harris) из группы VNV Nation и Штефаном Гросом (Stephan Groth) из Apoptygma Berzerk, когда они пытались описать звучание своих групп.

Как и в других направлениях электронной музыки, в фьючепопе можно услышать преимущественно электронные музыкальные инструменты — синтезатор, драм-машину, секвенсер, семплер. Жанру свойственен «чистый», необработанный вокал, несущий мелодическую функцию. Остальные инструменты, в том числе и инструменты, традиционно несущие мелодическую или гармоническую функции, в фьючепоп преимущественно несут ритмическую функцию. Фьючепоп в подавляющем большинстве случаев играется в размере 4/4, в основе композиции обычно лежит фиксированная ритмическая конструкция, постепенно дополняющаяся новыми элементами. Часто можно услышать обычное разделение на вступление, куплеты, припевы, бриджи, проигрыши.

Крупнейшие мировые события, представляющие в том числе музыку фьючепоп — фестивали Infest, Wave-Gotik-Treffen, Arvika Festival, M’era Luna и Amphi

Представители стиля 

 Angels & Agony
 Apoptygma Berzerk
 Assemblage 23
 Blume
 Code 64
 Colony 5
 Covenant
 Culture Kultür
 Endanger
 Frozen Plasma
 Ginger Snap5
 Icon of Coil
 Imperative Reaction
 Informatik
 Last Activity
 Massiv in Mensch
 Melotron
 Mental Discipline
 Mind.in.a.box
 NamNamBulu
 Neuroticfish
 Pride & Fall
 Rotersand
 Seabound
 Sero.Overdose
 Solar Fake
 Solitary Experiments
 State of the Union
 System Syn
 T.O.Y.
 Unity One
 VNV Nation

См. также 
 EBM (Electronic Body Music)
 Синти-поп
 Индастриал
 Trance

Ссылки 
 Futurepop на Last.fm

Источники 

Ф
Электронная танцевальная музыка по жанрам